The Frightened Lady – film del 1932 diretto da T. Hayes Hunter
 Il laccio rosso (The Frightened Lady) – romanzo di Edgar Wallace del 1933